LOpen mondial de snooker 2017 est un tournoi professionnel de snooker de catégorie classée comptant pour la saison 2017-2018 de snooker. Ce tournoi a lieu du 18 au  à Yushan, à la Yushan Number One Middle School, en Chine.

Le tenant du titre est l'Anglais Ali Carter qui avait battu Joe Perry en finale sur le score de 10 à 8. Ding Junhui s'impose en finale contre Kyren Wilson 10 manches à 3.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Qualifications 
Les qualifications se déroulent au Guildhall de Preston, en Angleterre, du 6 au . Les rencontres sont disputées au meilleur des 9 manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 138  Thepchaiya Un-Nooh
 131  Robin Hull
 131  Jamie Jones
 129  Barry Hawkins
 126  Xiao Guodong
 120  Cao Yupeng
 116  James Wattana
 113  Peter Ebdon

 112  Jack Lisowski
 112  Robert Milkins
 110  Matthew Stevens
 109  Oliver Lines
 107  Tom Ford
 106  Luca Brecel
 105  Stuart Bingham
 104  Ryan Day

 102  Zhang Anda
 102  Chen Zhe
 101  Fang Xiongman
 100  Alfie Burden
 100  Marco Fu
 100  Noppon Saengkham

Pendant le tournoi 

 143, 127, 118, 102  Li Hang
 142, 142  Thepchaiya Un-Nooh
 142  Jimmy Robertson
 137  Anthony McGill
 136  Marco Fu
 135, 127, 127, 113, 104, 102  Kyren Wilson
 132, 130  David Gilbert
 132  Duane Jones
 129  Peter Ebdon

 129  Michael Holt
 128, 110, 108  Ding Junhui
 126, 125  John Higgins
 126, 121, 108  Mark Williams
 123, 110  John Astley
 119, 101  Akani Songsermsawad
 117, 105  Luca Brecel
 117  Robert Milkins
 117  Elliot Slessor

 114  Joe Perry
 114  Chris Wakelin
 112  Eden Sharav
 105  Mark Allen
 105  Stuart Bingham
 105  Yu Delu
 105  Tian Pengfei
 103, 100  Neil Robertson
 103  Matthew Selt

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
 

Open mondial de snooker
Snooker en Chine en 2017
Sport en septembre 2017